Vasquismo o euskerismo puede hacer referencia a:
 Vasquismo (cultural), sentimiento de apego a lo vasco;
 Vasquismo (político), movimiento nacionalista vasco;
 Vasquismo (lingüístico), palabras del español con origen vasco.